Сульфид циркония — бинарное неорганическое соединение
циркония и серы
с формулой ZrS,
кристаллы.

Получение 
 Нагревание стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Сульфид циркония образует кристаллы 
,
структура типа хлорида натрия NaCl с упорядоченными дефектами
.

Соединение разлагается при температуре ≈1600°С.

Примечания 

циркония
Соединения циркония